Kazan-katedralen kan henvise til:

 Kazan-katedralen (Moskva), en katedral på den Røde Plads i Moskva
 Kazan-katedralen (Sankt Petersborg), en katedral i Sankt Petersborg